Nittende etape af Tour de France 2011 var en 109,5 km lang bjergetape. Den blev kørt fredag den 22. juli fra Modane til toppen af L'Alpe d'Huez.

 Etape: 19. etape
 Dato: 22. juli
 Længde: 109,5 km
 Gennemsnitshastighed: 33,9 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Le Bourg-d'Oisans) 
Efter 94.5 km

1. bjergspurt (Col du Télégraphe) 
1. kategori stigning på Col du Télégraphe, efter 26,5 km (1.566 m; 11,8 km à 7,0 %)

2. bjergspurt (Col du Galibier) 

"Udenfor kategori" stigning på Col du Galibier, efter 48,5 km (2.556 m; 16,7 km à 6,9 %)

3. bjergspurt (Alpe d'Huez) 

"Udenfor kategori" stigning på Alpe d'Huez, efter 109,5 km (1.850 m; 13,8 km à 8,0 %)

Resultatliste 

"*" = En så stor del af rytterne kom udenfor tidsgrænsen på etapen, at løbsledelsen valgte at trække rytterne 20 point, i stedet for at smide dem ud af løbet.

Manglende ryttere 
 205  Björn Leukemans (VCD) kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 19

en:2011 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 19